Eodromaeus (nom d’origine grecque signifiant « coureur de l'aube ») est un genre éteint de dinosaures théropodes basaux du Trias supérieur  d'Argentine, il y a environ 232 à 229 millions d'années.

Ce genre ne comprend qu'une espèce, Eodromaeus murphi, décrite par  et son équipe en 2011.

Ce théropode est considéré comme l'un des premiers représentants de ce groupe, voire comme un proche parent de l'ancêtre commun à tous les dinosaures.

Ses fossiles ont été découverts en 1996, mais il n'a été décrit qu'en 2011, car il a d'abord été considéré comme un Eoraptor, un autre dinosaure très primitif.

Étymologie 
Eodromaeus a été nommé par Ricardo N. Martinez, Paul C. Sereno et leurs collègues en 2011. L'espèce type et l'unique est Eodromaeus murphi.

Le nom générique Eodromaeus est dérivé des mots grecs « Eos » (signifiant « aube » ou « précoce ») et « Dromaeus » (signifiant « coureur »).
Eodromaeus pourrait donc être traduit par « coureur de l'aube ».

Le nom d'espèce « murphi » rend hommage au bénévole d'Earthwatch Institute Jim Murphy, car il travaillait à proximité de la zone où les fossiles ont été trouvés.

Découverte 
Les fossiles d’Eodromaeus ont été découverts en 1996 par le paléontologue argentin Ricardo Martinez et par ses collaborateurs en Argentine dans le parc national d'Ischigualasto. Au début, ils ont affecté ces fossiles à une nouvelle espèce d’Eoraptor, un autre dinosaure contemporain de la région. Mais par la suite, une analyse plus détaillée des fossiles a montré des nombreuses caractéristiques qui le différenciaient d’Eoraptor, laissant supposer qu'il s'agit d'un dinosaure inconnu.

L'holotype s'appelle PVSJ 560 et il s'agit d'un squelette articulé presque complet, complété par les fossiles référencés PVSJ 534, PVSJ 561, PVSJ 562 et PVSJ 877, tous découverts dans la formation d'Ischigualasto, affleurant dans le parc national d'Ischigualasto.

Les fossiles sont datés du Trias supérieur, plus précisément du Carnien, il y a environ 232 à 229 millions d'années.

Description 
Eodromaeus est un dinosaure théropode bipède et carnivore de taille relativement petite.
D'après les fossiles, il mesurait certainement  pour un poids relativement léger d'environ .
Son corps était long et mince.

On ignore à quelle vitesse exacte il pourrait courir, mais d'après ces longs membres postérieurs proportionnellement à son corps, il devait être plutôt rapide. Il est possible qu'il courait jusqu'à  par heure.

Le crâne est plutôt bas et léger, soutenu par un long cou. Les dents sont recourbées et compressées latéralement, comportant des serrations. Les orbites sont particulièrement grandes, laissant supposer que Eodrameus avait une bonne vue.
Sa mâchoire a une forme caractéristique dirigée légèrement vers le haut, rappelant Herrerasaurus.

Ses membres antérieurs sont beaucoup plus court que ses membres postérieurs.

Il s'agit d'un théropode primitif, car ses mains se terminent par 5 longs doigts griffus avec lesquelles, il attrapait surement des petites proies. Les doigts 4 et 5 (l'annulaire et l'auriculaire chez l'homme) sont par contre de taille très réduite, laissant affirmer qu'ils ne sont plus d'aucune utilité.

La queue est allongée et les vertèbres présentent des chevrons.

Mode et milieu de vie 
D'après sa dentition, il devait être carnivore et il se nourrissait surement de petits vertébrés comme les premiers mammifères ou de lézards.

Il pouvait peut-être lui-même la proie de Herrerasaurus ou de Saurosuchus, en raison de leur plus grande taille et dentition.

Eodromaeus cohabitait dans ce qui est maintenant le parc provincial d'Ischigualasto dans le nord-ouest argentin il y a environ 232 à 229 millions d'années au Carnien (Trias supérieur) avec les premiers mammifères (pas plus grands que des musaraignes), des cynodontes comme Exaeretodon, le dicynodonte Ischigualastia, le rhynchosaure Hyperodapedon, le rauisuchia Saurosuchus (le plus grand prédateur de la région) et avec les dinosaures : Eoraptor (l'un des plus primitifs dinosaures), les  théropodes de la famille des herrerasauridae Herrerasaurus et Sanjuansaurus, le sauropodomorphe Panphagia et aussi Pisanosaurus (l'un des premiers ornithischiens) par exemple.

Phylogénie et évolution 

Eodromaeus est situé à la base des dinosaures théropodes. Cette classification est fondée sur un certain nombre de caractères dérivés partagés des théropodes. Il semblerait que les Herrerasauridae présentent moins de caractères dérivés quEodromaeus, ils seraient donc plus basaux que lui. Eodromaeus dispose également de plusieurs autapomorphies. Les auteurs de l'article soutiennent qu'Eoraptor serait quant à lui plus proche des sauropodomorphes basaux comme Panphagia (ce groupe comprend aussi les sauropodes comme Diplodocus), grâce notamment à ses narines élargies, que des théropodes.
Toutefois, cela a été remis en question par des chercheurs, qui placent toujours Eoraptor parmi les théropodes.

La découverte dEodromaeus semble confirmer le caractère ancestral de la bipédie pour les saurischiens, caractérisée par un tibia plus long que le fémur.

Cladogramme d'après Martinez , 2011 :

Publication originale

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références 

  Bowdler N, "'Dawn runner casts light on birth of the dinosaurs", www.bbc.co.uk, 13-1-2011.
  Weise E, "New dog-sized dinosaur discovered", www.usatoday.com, 23-01-2011.

Théropode non avien (nom scientifique)
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2011